Oláh István
 Oláh István (1926–1985) hadseregtábornok, honvédelmi miniszter (1984–1985)
 Oláh István (1944) romániai magyar költő
 Oláh István (1968) festőművész
 Oláh István (1972) síelő, sílövő olimpikon
 Oláh István (?) táncművész
 Oláh István (rendező)

hasonló nevűek
 Senyei Oláh István (1893–1963) festő